Oscaria est un synonyme attribué à deux genres de tortues :
Oscaria Gray, 1869, synonyme de Pelodiscus Fitzinger, 1835
Oscaria Gray, 1873 nec Gray, 1869, synonyme de Rafetus Gray, 1864

Trionychinae
Synonyme de genre de tortues (nom scientifique)